KRP – codice aeroportuale IATA dell'aeroporto MIL, Karup, Danimarca